Ел Реал има више значења:

 Ел Реал (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Реал (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реал (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реал (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Реал, Ел Реал де Ариба (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Реал, Ел Реалито (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Реал (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Реал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реал (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реал (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реал (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику